Nakhtxivan, república autònoma al sud del Caucas pertanyent a l'Azerbaidjan, enclavat entre Armènia, l'Iran i Turquia 
 Nakhitxevan o Naxçıvan, ciutat de l'Azerbaidjan, capital de la república autònoma del mateix nom 
 Kanat de Nakhitxevan, estat que es va constituir al sud-est de l'Armènia sota sobirania persa (1747), incorporat com a estat vassall en l'Imperi rus (1828) i annexionat (1834)